Kvalserien till Svenska Hockeyligan 2014, inleddes den 17 mars 2014 och avslutades den 7 april samma år. Det blev den sista gången kvalet till Svenska Hockeyligan avgjordes med seriespel där lag från SHL mötte lag från Hockeyallsvenskan. Kvalserien bestod av sex lag, och spelades med dubbelmöten i tio omgångar där alla mötte alla en gång på hemmaplan och på bortaplan. Kvalificerade för serien var de två sämst placerade lagen i SHL 2013/2014, de tre främst placerade lagen i Hockeyallsvenskan 2013/2014, samt det vinnande laget från Playoffserien. 

Efterföljande säsong ersattes Kvalserien med direktkval till Svenska hockeyligan där lagen från SHL mötte ett lag från Hockeyallsvenskan i en matchserie som avgjorde vilka som skulle få spela i SHL.

Tabell 
Lag 1 och 2 kvalificerade för spel i Svenska Hockeyligan säsongen 2014/2015. Lag 3 till 6 spelar i Hockeyallsvenskan 2014/2015.

Spelschema 
Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Omgång 10

Referenser

Sport i Sverige 2013
Ishockeysäsongen 2012/2013
2014